Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 1983 прошёл в городе Реджайна (пров. Саскачеван, Канада) с 11 по 17 апреля 1983 года. Турнир прошёл в 25-й раз. Канада приняла мужской чемпионат мира в 8-й раз. В Реджайне турнир прошёл во 2-й раз.

Чемпионом мира стала (в 15-й раз в своей истории и во 2-й раз подряд) сборная Канады, победив в финале сборную ФРГ со счётом 7:4. Третье место заняла сборная Норвегии, четвёртое — сборная Швеции (матч за бронзовые медали не проводился, сборная Норвегии заняла 3-е место по более высокому месту на групповом этапе).

Впервые в чемпионате приняла участие сборная Австрии.

Формат соревнований 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Четыре лучших команды проходят в полуфиналы плей-офф, победители которых сыграют в финале. Матч за бронзовые медали не проводится, 3-е место присуждается той сборной из проигравших в полуфиналах, которая заняла более высокое место на групповом этапе.

Команды-участницы 
Участниками турнира стали сборная Канады (одновременно и как сборная принимающей страны, и как ; в качестве сборной Канаду представляла команда-победитель , скип Эд Вереник), восемь европейских мужских сборных, сборная США (вместе с Канадой представляющая Северную Америку).

Составы команд 
(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 Проходят напрямую в полуфиналы плей-офф.
 Проходят в тай-брейки за 2—5-е места и выход в полуфиналы плей-офф (со 2-го, 3-го, 4-го мест).

Тай-брейки 
В 1-м раунде встречаются: в одном матче сборная Швеции и сборная Норвегии, в другом матче — сборная ФРГ и сборная Шотландии. Победители этих матчей выходят в полуфиналы плей-офф со 2-го и 3-го места. Проигравшие в 1-м раунде встречаются во 2-м раунде за 4-е место.

В результате в плей-офф вышли: со 2-го места сборная ФРГ, с 3-го места сборная Норвегии, с 4-го места сборная Швеции; в окончательной классификации 5-е место заняла сборная Шотландии.

Плей-офф

Итоговая классификация

Награды 
 Приз имени Колина Кэмпбелла (), присуждаемый «за лучшее воплощение спортивного духа и за спортивное мастерство», получил Кит Вендорф (сборная ФРГ).

См. также 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин 1983

Примечания 

1983
Международные соревнования по кёрлингу в Канаде
Международные спортивные соревнования в Реджайне
1983 год в кёрлинге
Чемпионаты мира в Канаде
Апрель 1983 года